Brezna (Gornji Milanovac), een plaats in de Servische gemeente Gornji Milanovac
 Brezna (Kraljevo), een plaats in de Servische gemeente Kraljevo
 Brezna (Priboj), een plaats in de Servische gemeente Priboj
 Brezna (Prizren), een plaats in de Kosovaarse gemeente Prizren